Fredrik Vilhelm av Sachsen-Altenburg kan syfta på:

* Fredrik Vilhelm I av Sachsen-Weimar (1562–1602), hertig av Sachsen-Weimar-Altenburg
 Fredrik Vilhelm II av Sachsen-Altenburg (1603–1669), hertig av Sachsen-Altenburg
 Fredrik Vilhelm III av Sachsen-Altenburg (1657–1672), hertig av Sachsen-Altenburg